

Persone 
 Catherine E. Coulson – attrice e scenografa statunitense
 Christian Coulson – attore britannico

Altro 
 Coulson – nome proprio di persona maschile
 Coulson – ex città del Montana, Stati Uniti d'America
 Phil Coulson – personaggio immaginario del Marvel Cinematic Universe